Christodoulidis ist der Name von

 Doros Christodoulidis (* 1946), zypriotischer Politiker, Abgeordneter des Europäischen Parlaments
 Nikos Christodoulidis (* 1973), zypriotischer Politiker, Diplomat und Außenminister